BPM beziehungsweise BpM steht für:

 Banca Popolare di Milano, italienisches Finanzunternehmen
 Bauprojektmanagement, Methode zur Durchführung von Planungs- und Bauprozessen
 Beam Position Monitor, siehe Strahllagemonitor
 Beats per minute, Maß für das Tempo eines Musikstücks
 Berufsverband der Fachärzte für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie Deutschlands
 BPM (Zeitzeichensender), staatlich chinesischer Kurzwellen-Zeitzeichensender
 Buchstaben pro Minute, siehe Morsezeichen#Übertragungsrate
 Bundespostministerium, hausintern verwendete Abkürzung, siehe Bundesministerium für Post und Telekommunikation
Business Performance Management, siehe Performance Management
 Business Process Management, siehe Prozessmanagement
 Business Process Modeling, die abstrahierte Darstellung von Geschäftsprozessen, siehe Geschäftsprozessmodellierung

BP-M steht für:
 Biphase-Mark, Kommunikationsprotokoll, siehe Differentieller Manchester-Code

bpm steht für:
 beats per minute, Maß für die Herzfrequenz
 Biyom (ISO-639-3-Code), Trans-Neuguinea-Sprache in Madang Province, Papua-Neuguinea
 Bündnis für Politik- und Meinungsfreiheit

Siehe auch:
 120 BPM, französischer Film aus dem Jahr 2017

Abkürzung